Les Élections régionales de 1945 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1945
Vienne (land)
Novembre 1945